Палац Бадені (Буськ)
 Палац Бадені (Коропець)

Бадені